"Lanzo" pode significar:
 Lanzo Torinese, comuna italiana do Piemonte
 Lanzo d'Intelvi, comuna italiana da Lombardia
 Monastero di Lanzo, comuna italiana do Piemonte
 Alpes de Lanzo e da Alta Maurienne
 Vale de Lanzo

Desambiguações de topônimos